Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 

Altre:
 
 
 
 
 

Formula: 7 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, con quarti di finale e semifinali. I vincitori delle due semifinali vengono ammessi direttamente agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le sconfitte nei quarti di finale disputano fra di loro due semifinali parallele, in cui le due sconfitte si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la sconfitta è condannata alla retrocessione al Gruppo II 2012. L'Australia è qualificata direttamente alle semifinali in quanto testa di serie n° 1.

Tabellone

Primo turno

Cina vs. Taipei Cinese

Filippine vs. Giappone

Uzbekistan vs. Nuova Zelanda

Secondo turno

Cina vs. Australia

Giappone vs. Uzbekistan

Spareggi salvezza 1º turno

Nuova Zelanda vs. Filippine

Spareggi salvezza 2º turno

Filippine vs. Taipei Cinese

Verdetti
Ammesse agli spareggi per la promozione al Gruppo Mondiale:  - 
Retrocessa al Gruppo II nel 2012:

Voci correlate
Coppa Davis 2011 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2011 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2011 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2011